Балливильям (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер) рядом с региональной трассой . Население — 100—200? человек (по приближённой оценке).

Местная железнодорожная станция была открыта в 1862 году и закрыта в 1963; некогда она была первой железнодорожной станцией в Уэксфорде.

Примечания 

Населённые пункты графства Уэксфорд